Les Ombres du passé, téléfilm américano-irlandais réalisé par Marcus Cole, diffusé en 2000, et fondé sur l'histoire vraie de Jenny Cockell ;
 Les Ombres du passé, film américain de Boaz Yakin (2008) ;
 Les Ombres du passé, téléfilm français de Denis Malleval (2018).